Station Brugge-Sint-Pieters
Station Gent-Sint-Pieters